koka (judo), een score die in het judo gebruikt werd
 Koka (Shiga), een stad in de Japanse prefectuur Shiga
 Koka (meer), een meer in Ethiopië